Кайоде:

 Кайоде, Латиф (род. 1983) — нигерийский боксёр-профессионал.
 Кайоде, Оларенважу (род. 1993) — нападающий футбольного клуба «Аустрия» (Вена) и сборной Нигерии по футболу.
 Кайоде, Олуйеми (1968—1994) — нигерийский легкоатлет, призёр Олимпийских игр.
 Кайоде, Самсон (род. 1988) — нигерийский футболист, нападающий вьетнамского клуба «T&T».